Gislebert est un nom de personne.
Gislebert de Chartres fut évêque de Chartres de 859 à 878.
Gislebert de Maasgau est un comte de Maasgau du , qui épousa Ermengarde, fille de Lothaire I.
Gislebert de Lotharingie ou Gislebert de Maasgau (né vers 880-890, mort en 939) est un comte de Maasgau et duc de Lotharingie.
Gislebert de Roucy (mort entre 991 et 1000) est comte de Roucy et vicomte de Reims.
Gislebert de Looz (mort en 1044 ou en 1046) est un comte de Looz.
Gislebert est un sculpteur du  connu pour son travail à la cathédrale Saint-Lazare d'Autun (France).
Gislebert de Mons, Historien du , il fut l'auteur des "Chroniques du Hainaut".
Gislebert de Duras est un comte du  ayant vécu dans les environs de Runkelen, en Belgique.

Voir aussi
Gilbert
Giselbert